Бретви́ль-сюр-Одо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос, округ Кан, кантон Кан-1. Пригород Кана, примыкает к нему с запада. На территории коммуны располагается парк аттракционов Фестиленд (Festyland). 

Население (2018) — 3 919 человек.

Достопримечательности 
 Башня старой церкви Нотр-Дам XIV века (сама церковь была разрушена во время Второй мировой войны)
 Современная церковь Нотр-Дам-де-Бон-Секур постройки 1960 года
 Поместье де ла Баронни (domaine de la Baronnie), исторический памятник

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 11,6 %
 строительство — 20,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 50,5 %
 государственные и муниципальные службы — 17,0 %.

Уровень безработицы (2017) — 9,8 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кальвадос — 12,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 25 410 (Франция в целом — 21 730, департамент Кальвадос — 21 490).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 
Пост мэра Бретвиль-сюр-Одона с 2014 года занимает Патрик Лекаплен (Patrick Lecaplain). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый список победил в 1-м туре, получив 53,84 % голосов.

Города-побратимы 
  Вудбури, Великобритания
  Глаттбах, Германия
  Уонк, Сенегал

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея